Chandragiri peut être :

Inde 
 Chandragiri, une petite ville dans le district de Chittoor de l'État de l'Andhra Pradesh.

Népal 
 , une ville de la Vallée de Katmandou.

Homonymie de toponyme